Molinier puede hacer referencia a:

Auguste Molinier; historiador francés.
Édouard Corniglion-Molinier; político y general de brigada aérea francés.
Pierre Molinier; fotógrafo, pintor y poeta francés.
Raymond Molinier; líder del movimiento trotskista francés.